Il singolare del WTA German Open 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Steffi Graf era la detentrice del titolo e ha battuto in finale 6–3, 6–2 Helena Suková.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

WTA German Open 1988